Ndinga ist der Familienname folgender Personen:
 Delvin Ndinga (* 1988), Fußballspieler der Republik Kongo
 Prince Ndinga (* 1993), gabunischer Fußballspieler